Glory hole peut désigner :

 Glory hole, un type particulier de trou dans un mur.

Cinéma 
 Glory hole est le titre d'un film de Guillaume Foirest (2007).

Peinture 
 Glory Hole est le titre d'un tableau de Keith Haring daté de 1980.

Bande dessinée 
 Glory Owl, bande dessinée satirique ayant pour thème l'humour noir, irrévérencieux...

Sculpture 
 Glory Holes est une installation de Jean-Michel Othoniel de 1995.

Musique 
 Glory hole est le titre d'une chanson de Benjamin Biolay, sur son album Négatif (2003).
 Glory hole est le titre d'une chanson du groupe Indochine, sur leur album live 3.6.3 (2004).
 Glory hole est le titre d'une chanson de David TMX, sur son album Fournée de printemps (2008).
 Gloryhole est le titre d'une chanson de Borgore, artiste de la scène montante Dubstep, de son EP Delicious (2011).
 Glory hole est également un groupe genevois (Suisse) de punk'n'roll engagé contre le fascisme et le sexisme.
 Glory hole est le titre d'une chanson de Steel Panther, sur leur album All You Can Eat (2014)

Jeux vidéo 
 Dans le jeu vidéo Grand Theft Auto: San Andreas, sur l'une des radios, Bounce FM, on peut entendre une réclame pour le Glory Hole Theme Park: Fun with stranger (littéralement « parc à thème Glory Hole : amusement avec un inconnu »). Le jeu est connu pour ses références explicites et caricaturales.
 Dans le film Cherry 2000 (1987), Glory Hole est le nom d'un village perdu dans le Nevada.
 Dans le jeu vidéo Duke Nukem Forever, lors de la séquence de jeu à Titty City, Duke peut utiliser un Glory Hole dans les toilettes de l'établissement.

Industrie et techniques 
 Glory Hole est le nom donné à des évacuateurs de crue en forme d'entonnoir-tulipe (spillway), installés dans les lacs de retenue.

Histoire militaire 

Glory Hole est le nom donné par les combattants britanniques à L'îlot de La Boisselle, un secteur de la commune d'Ovillers-la-Boisselle, dans le département de la Somme, où se sont déroulés de violents combats pendant la Première Guerre mondiale entre 1914 et 1916.

Notes et références